Lepeta alba är en snäckart som först beskrevs av Dall 1869.  Lepeta alba ingår i släktet Lepeta och familjen Lepetidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 L. a. alba
 L. a. instabilis

Källor 

Snäckor
alba